

Введение 
Ниже представлен список глав государств (в алфавитном порядке) по состоянию на 1 января — 31 декабря 2011 года.

Список (204 ед.) разделён на две группы:
 Государства — члены ООН, а также Ватикан — 194 ед.;
 Непризнанные и частично признанные государства, не входящие в ООН — 10 ед.

Государства — члены (наблюдатели) ООН

А 
      Елизавета II (1952) — королева,  Квентин Брайс (2008) — генерал-губернатор,  Джулия Гиллард (2010) — премьер-министр.
     Хайнц Фишер (2004) — президент, Вернер Файман (2008) — канцлер.
     Ильхам Алиев (2003) — президент, Артур Расизаде (2003) — премьер-министр.
     Бамир Топи (2007) — президент, Сали Бериша (2005) — премьер-министр.
     Абдельазиз Бутефлика (1999) — президент, Ахмед Уяхья (2008) — премьер-министр.
     Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979) — президент, Фернанду да Пьедаде Диаш душ Сантуш (2010) — вице-президент.
     Николя Саркози (2007) — князь-соправитель, Президент Франции; Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (2003) — князь-соправитель, Епископ Урхельский;  Жауме Бартумеу Кассани (2009) || Антони Марти Петит (2011) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева,  Луиза Лейк-Тэк (2007) — генерал-губернатор, Болдуин Спенсер (2004) — премьер-министр.
      Кристина Фернандес де Киршнер (2007) — президент, Анибаль Фернандес (2009) || Хуан Мануэль Абаль Медина (2011) — премьер-министр.
     Серж Саргсян (2008) — президент, Тигран Саркисян (2008) — премьер-министр.
     Хамид Карзай (2001) — президент.

Б 
      Елизавета II (1973) — королева, Артур Дион Ханна (2006) || Артур Фоулкс (2010) — генерал-губернатор, Хьюберт Ингрэм (2007) — премьер-министр.
     Зиллур Рахман (2009) — президент,  Шейх Хасина (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1966) — королева, Клиффорд Хасбендс (1996) || Эллиот Белгрейв (2011) — генерал-губернатор, Фрейндель Стюарт (2010) — премьер-министр.
     Хамад ибн Иса аль-Халифа — король (1999), Халифа ибн Салман аль-Халифа (1970) — премьер-министр.
     Александр Лукашенко (1994) — президент, Михаил Мясникович (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева, Колвилл Янг (1993) — генерал-губернатор, Дин Барроу (2008) — премьер-министр.
     Альберт II (1993) — король, Ив Летерм (2009) || Элио Ди Рупо (2011) — премьер-министр.
     Яйи Бони (2006) — президент.
     Георгий Пырванов (2002) — президент, Бойко Борисов (2009) — премьер-министр.
     Эво Моралес (2006) — президент.
      Небойша Радманович, представитель Республики Сербской (2006); Бакир Изетбегович, представитель мусульманской (боснийской) общины (2010); Желько Комшич, представитель хорватской общины (2006) — члены Президиума Боснии и Герцеговины; Никола Шпирич (2007) — премьер-министр; Валентин Инцко, Австрия (2009) — Верховный представитель по Боснии и Герцеговине.
     Ян Кхама (2008) — президент.
      Дилма Русеф (2011) — президент.
     Хассанал Болкиах (1967) — султан, Хассанал Болкиах (1984) — премьер-министр.
     Блез Компаоре (1987) — президент, Терциус Зонго (2007) || Люк-Адольф Тиао (2011) — премьер-министр.
     Пьер Нкурунзиза (2005) — президент.
     Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (2006) — король, Джигме Тинлей (2008) — премьер-министр.

В 
      Иолу Абил (2009) — президент.
     Бенедикт XVI (2005) — Суверен города-государства Ватикан, Тарчизио Бертоне (2006) — Государственный секретарь Ватикана, Джованни Лайоло (2006) || Джузеппе Бертелло (2011) — Губернатор Ватикана.
      Елизавета II (1952) — королева, Дэвид Кэмерон (2010) — премьер-министр.
     Пал Шмитт (2010) — президент, Виктор Орбан (2010) — премьер-министр.
     Уго Чавес (1999) — президент.
     Жозе Рамуш-Орта (2007) — президент, Шанана Гусман (2007) — премьер-министр.
     Нгуен Минь Чиет (2006) || Чыонг Тан Шанг (2011) — президент, Нгуен Тан Зунг (2006) — премьер-министр.

Г 
     Али Бонго Ондимба (2009) — президент, Поль Бийоге Мба (2009) — премьер-министр.
     Рене Преваль (2006) || Мишель Мартейи (2011) — президент, Жан-Макс Бельрив (2009) || Гарри Кониль (2011) — премьер-министр.
     Бхаррат Джагдео (1999) || Дональд Рамотар (2011) — президент, Самуэль Хайндс (1999) — премьер-министр.
     Яйя Джамме (1994) — президент.
     Джон Атта Миллз (2009) — президент.
     Альваро Колом (2008) — президент.
     Альфа Конде (2010) — президент, Мохаммед Саид Фофана (2010) — премьер-министр.
     Малам Бакай Санья (2009) — президент.
     Кристиан Вульф (2010) — президент,  Ангела Меркель (2005) — федеральный канцлер.
     Порфирио Лобо (2010) — президент.
      Елизавета II (1974) — королева, Карлайл Глин (2008) — генерал-губернатор, Тиллман Томас (2008) — премьер-министр.
     Каролос Папульяс (2005) — президент, Георгиос Папандреу (2009) || Лукас Пападимос (2011) — премьер-министр.
     Михаил Саакашвили (2008) — президент, Николоз Гилаури (2009) — премьер-министр.

Д 
      Маргрете II (1972) — королева, Ларс Лёкке Расмуссен (2009) ||  Хелле Торнинг-Шмитт (2011) — премьер-министр.
     Исмаил Омар Гелле (1999) — президент, Дилейта Мохамед Дилейта (2001) — премьер-министр.
     Николас Ливерпуль (2003) — президент, Рузвельт Скеррит (2004) — премьер-министр.
     Леонель Фернандес Рейна (2004) — президент.

Е 
     Хосни Мубарак (1981) || должность вакантна (2011) — президент, Мохамед Хуссейн Тантави — председатель Высшего совета вооружённых сил Египта (2011), Ахмед Назиф (2004) || Ахмед Шафик (2011) || Эссам Шараф (2011) || Камаль аль-Ганзури (2011) — премьер-министр.

З 
     Рупия Банда (2008) || Майкл Сата (2011) — президент.
     Роберт Мугабе (1987) — президент, Морган Цвангираи (2009) — премьер-министр.

И 
     Шимон Перес (2007) — президент, Биньямин Нетаньяху (2009) — премьер-министр.
      Пратибха Патил (2007) — президент, Манмохан Сингх (2004) — премьер-министр.
     Сусило Бамбанг Юдойоно (2004) — президент.
     Абдалла II (1999) — король, Самир аль-Рифаи (младший) (2009) || Маруф аль-Бахит (2011) || Аун аль-Хасауна (2011) — премьер-министр.
     Джаляль Талабани (2005) — президент, Нури аль-Малики (2006) — премьер-министр.
     Али Хаменеи (1989) — Высший руководитель Ирана, Махмуд Ахмадинежад (2005) — президент.
      Мэри Патрисия Макэлис (1997) || Майкл Хиггинс (2011) — президент,  Брайан Коуэн (2008) || Энда Кенни (2011) — премьер-министр.
     Олафур Рагнар Гримссон (1996) — президент,  Йоханна Сигурдардоттир (2009) — премьер-министр.
     Хуан Карлос I (1975) — король,  Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004) || Мариано Рахой (2011) — премьер-министр.
     Джорджо Наполитано (2006) — президент, Сильвио Берлускони (2008) || Марио Монти (2011) — премьер-министр.

Й 
     Али Абдалла Салех (1990) — президент, Али Мухаммед Муджавар (2007) || Мухаммад Басиндва (2011) — премьер-министр.

К 
   Педру Пиреш (2001) || Жорже Карлуш Фонсека (2011) — президент, Жозе Мария Невеш (2001) — премьер-министр.
   Нурсултан Назарбаев (1990) — президент, Карим Масимов (2007) — премьер-министр.
   Нородом Сиамони (2004) — король, Хун Сен (1998) — премьер-министр
   Поль Бийя (1982) — президент, Филемон Янг (2009) — премьер-министр.
    Елизавета II (1952) — королева, Дэвид Ллойд Джонстон (2010) — генерал-губернатор, Стивен Харпер (2006) — премьер-министр.
   Хамад бин Халифа Аль Тани (1995) — эмир, Хамад бин Джабер Аль Тани (2007) — премьер-министр.
   Мваи Кибаки (2002) — президент, Раила Одинга (2008) — премьер-министр.
   Димитрис Христофиас (2008) — президент.
    Роза Отунбаева (2010) — президент переходного периода || Алмазбек Атамбаев (2011) — президент, Алмазбек Атамбаев (2010) || Омурбек Бабанов (2011) — премьер-министр.
   Аноте Тонг (2003) — президент.
   Ху Цзиньтао (2002) — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, (2003) — Председатель Китайской Народной Республики; Вэнь Цзябао (2003) — премьер Госсовета Китая.
   Ахмед Абдалла Самби (2006) || Икилилу Дуанин (2011) — президент.
   Дени Сассу-Нгессо (1997) — президент.
   Жозеф Кабила (2001) — президент, Адольф Музито (2008) — премьер-министр.
   Хуан Мануэль Сантос (2010) — президент.
   Ким Чен Ир (1993) — председатель Государственного комитета обороны КНДР, (1997) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи || Ким Чен Ын (2011) — Верховный Руководитель КНДР, лидер партии, армии и народа, (2011) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи; Ким Ён Нам (1998) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР; Чхве Ён Рим (2010) — Председатель кабинета министров КНДР.
   Ли Мён Бак (2008) — президент, Ким Хван Сик (2010) — премьер-министр.
    Лаура Чинчилья (2010) — президент.
   Лоран Гбагбо (2000) || Алассан Уаттара (2011) — президент, Жильбер Аке (2010) || Гийом Соро (2011) — премьер-министр.
   Фидель Кастро (1961) || Рауль Кастро (2011) — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы; Рауль Кастро (2008) — председатель Государственного Совета.
   Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2006) — эмир, Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах (2006) || Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах (2011) — премьер-министр.

Л 
     Чуммали Саясон (2006) — генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, президент; Тхонгсинг Тхаммавонг (2010) — премьер-министр.
     Валдис Затлерс (2007) || Андрис Берзиньш (2011) — президент, Валдис Домбровскис (2009) — премьер-министр.
     Летсие III (1996) — король, Пакалита Мосисили (1998) — премьер-министр.
      Элен Джонсон-Серлиф (2006) — президент.
     Мишель Сулейман (2008) — президент, Саад Харири (2009) || Наджиб Микати (2011) — премьер-министр.
     Муаммар Каддафи (1969) || должность упразднена (2011) — Лидер ливийской революции (глава государства де-факто), Мухаммад Абул-Касим аз-Зваи (2010) || должность упразднена (2011) — Генеральный секретарь Всеобщего народного конгресса Ливии (глава Ливии де-юре); Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль (2011) — председатель Переходного национального совета Ливийской республики; Багдади аль-Махмуди (2006) || должность упразднена (2011) — Генеральный Секретарь Высшего народного комитета; Махмуд Джабриль (2011) || Али Тархуни (2011) || Абдель Рахим аль-Киб (2011) — премьер-министр Переходного национального совета Ливийской республики.
      Даля Грибаускайте (2009) — президент, Андрюс Кубилюс (2008) — премьер-министр.
     Ханс-Адам II (1989) — правящий князь, Алоиз (2004) — наследный князь (регент); Клаус Чючер (2009) — премьер-министр.
     Анри (2000) — Великий герцог Люксембурга, Жан-Клод Юнкер (1995) — премьер-министр.

М 
     Анируд Джагнот (2003) — президент, Навинчандра Рангулам (2005) — премьер-министр.
     Мохаммед ульд Абдель Азиз (2009) — президент; Мулайе ульд Мухаммед Лагдаф (2008) — премьер-министр.
     Андри Радзуэлина (2009) — президент, Альбер Камиль Виталь (2009) || Омер Беризики (2011) — премьер-министр.
     Георге Иванов (2009) — президент, Никола Груевский (2006) — премьер-министр.
     Бингу ва Мутарика (2004) — президент.
     Мизан Зайнал Абидин (2006) || Абдул Халим Муадзам Шах (2011) — Янг ди-Пертуан Агонг, Наджиб Тун Разак (2009) — премьер-министр.
     Амаду Тумани Туре (2002) — президент, Модибо Сидибе (2007) || Сиссе Мариам Кайдама Сидибе (2011) — премьер-министр.
     Мохамед Нашид (2008) — президент.
     Джордж Абела (2009) — президент, Лоренс Гонзи (2004) — премьер-министр.
     Мухаммед VI (1999) — король, Аббас эль-Фасси (2007) || Абделила Бенкиран (2011) — премьер-министр.
     Джуреланг Зедкайя (2009) — президент.
     Фелипе Кальдерон (2006) — президент.
     Арманду Гебуза (2005) — президент, Айреш Бонифасиу Али (2010) — премьер-министр.
     Мариан Лупу (2010) — исполняющий обязанности президента, Влад Филат (2009) — премьер-министр.
     Альбер II — правящий князь (2005), Мишель Роже (2010) — государственный министр.
     Цахиагийн Элбэгдорж (2009) — президент, Сухбаатарын Батболд (2009) — премьер-министр.
     Тан Шве (1992) || должность упразднена (2011) — председатель Государственного Совета мира и развития Союза Мьянмы, Тейн Сейн (2011) — президент, Тейн Сейн (2007) || должность упразднена (2011) — премьер-министр.

Н 
     Хификепунье Похамба (2005) — президент, Нахас Ангула (2005) — премьер-министр.
     Маркус Стивен (2007-2011) || Фредерик Питчер (2011) || Спрент Дабвидо (2011) — президент.
     Рам Баран Ядав (2008) — президент, Мадхав Кумар Непал (2009) || Джала Натх Кханал (2011) || Бабурам Бхаттараи (2011) — премьер-министр.
     Салу Джибо (2010) || должность упразднена (2011) — председатель Верховного совета по восстановлению демократии, Махамаду Иссуфу (2011) — президент, Махамаду Данда (2010) || Бриги Рафини (2011) — премьер-министр.
     Гудлак Джонатан (2010)— президент.
      Беатрикс (1980) — королева, Марк Рютте (2010)— премьер-министр.
     Даниэль Ортега (2007) — президент.
      Елизавета II (1952) — королева, Ананд Сатьянанд (2006) || Джерри Матепараи (2011) — генерал-губернатор, Джон Ки (2008) — премьер-министр.
     Харальд V (1991) — король, Йенс Столтенберг (2005) — премьер-министр.

О 
     Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (2004) — президент, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (2006) — премьер-министр.
     Кабус бен Саид (1970) — султан, (1972) — премьер-министр.

П 
     Асиф Али Зардари (2008) — президент, Юсуф Реза Гилани (2008) — премьер-министр.
     Джонсон Торибионг (2009) — президент.
     Рикардо Мартинелли (2009) — президент.
      Елизавета II (1975) — королева, Майкл Огио (2010) — генерал-губернатор, Сэм Абал (2010) || Майкл Томас Сомаре (2011) || Сэм Абал (2011) || Питер О’Нил (2011) — премьер-министр.
     Фернандо Луго (2008) — президент.
     Алан Гарсиа Перес (2006) || Ольянта Умала (2011) — президент, Хосе Антонио Чанг (2010) ||   Росарио Фернандес (2011) || Саломон Лернер (2011) || Оскар Вальдес (2011) — премьер-министр.
     Бронислав Коморовский (2010) — президент, Дональд Туск (2007) — премьер-министр.
     Анибал Каваку Силва (2006) — президент, Жозе Сократеш (2005) || Педру Пасуш Коэлью (2011) — премьер-министр.

Р 
     Дмитрий Медведев (2008) — президент, Владимир Путин (2008) — премьер-министр.
     Поль Кагаме (2000) — президент, Бернар Макуза (2000) || Пьер Дамьен Хабумуремьи (2011) — премьер-министр.
     Траян Бэсеску (2004) — президент, Эмиль Бок (2008) — премьер-министр.

С
     Маурисио Фунес (2009) — президент, Сальвадор Санчес Серен (2009) — вице-президент.
     Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи (2007) — О ле Ао О ле Мало, Туилаэпа Саилеле Малиелегаои (1998) — премьер-министр.
     Джованни Франческо Уголини и Андреа Дзафферани (2010) ||  Мария Луиза Берти и Филиппо Таманьини (2011) || Габриэле Гатти и Маттео Фьорини (2011)  — капитаны-регенты,   Антонелла Муларони (2008) — Государственный секретарь по иностранным и политическим делам Сан-Марино.
     Фрадике де Менезеш (2001) || Мануэл Пинту да Кошта (2011) — президент, Патрис Тровоада (2010) — премьер-министр.
     Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
     Мсвати III (1986) — король, Барнабас Сибусисо Дламини (2008) — премьер-министр.
     Джеймс Эликс Майкл (2004) — президент.
     Абдулай Вад (2000) — президент, Сулейман Ндене Ндиайе (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева, Фредерик Баллантайн (2002) — генерал-губернатор, Ральф Гонсалвеш (2001) — премьер-министр.
      Елизавета II (1983) — королева, Катберт Себастьян (1996) — генерал-губернатор, Дензил Дуглас (1995) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева,  Перлетт Луизи (1997) — генерал-губернатор, Стивенсон Кинг (2007) || Кенни Энтони (2011) — премьер-министр.
     Борис Тадич (2004) — президент, Мирко Цветкович (2008) — премьер-министр.
     Селлапан Раманатан (1999) || Тони Тан (2011) — президент, Ли Сянь Лун (2004) — премьер-министр.
     Башар Асад (2000) — президент, Мухаммед Наджи аль-Отари (2003) || Адель Сафар (2011) — премьер-министр.
     Иван Гашпарович (2004) — президент,  Ивета Радичова (2010) — премьер-министр.
     Данило Тюрк (2007) — президент, Борут Пахор (2008) — премьер-министр.
     Барак Обама (2009) — президент, Джозеф Байден (2009) — вице-президент.
       Елизавета II (1978) — королева, Натаниел Ваена (2004) || Фрэнк Кабуи (2009) — генерал-губернатор, Дэнни Филипп (2010) || Гордон Лило (2011) — премьер-министр.
     Шариф Ахмед (2009) — президент,  Мохамед Абдуллахи Мохамед || Абдивали Мохамед Али (2011) — премьер-министр.
     Омар аль-Башир (1993) — президент.
     Дезире Баутерсе (2010) — президент.
     Эрнест Бай Корома (2007) — президент.

Т 
     Эмомали Рахмон (1994) — президент, Окил Окилов (1999) — премьер-министр.
     Пхумипон Адульядет (1946) — король, Апхисит Ветчачива (2008) ||  Йинглак Чиннават (2011) — премьер-министр.
     Джакайя Киквете (2005) — президент, Мизенго Пинда (2008) — премьер-министр.
     Фор Гнассингбе (2005) — президент, Жильбер Фоссун Унгбо (2008) — премьер-министр.
     Джордж Тупоу V (2006) — король, Сиале’атаонга Ту’ивакано (2010) — премьер-министр.
     Джордж Максвелл Ричардс (2003) — президент,  Камла Персад-Биссессар (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1978) — королева, Иакоба Италели (2010) — генерал-губернатор, Вилли Телави (2010) — премьер-министр.
     Зин эль-Абидин Бен Али (1987) || Мохаммед Ганнучи (2011) || Фуад Мебаза (2011) || Монсеф Марзуки (2011) — президент, Мохаммед Ганнучи (1999) || Беджи Каид Эс-Себси (2011) || Хамади Джебали (2011) — премьер-министр.
     Гурбангулы Бердымухамедов (2007) — президент.
     Абдулла Гюль (2007) — президент, Реджеп Тайип Эрдоган (2003) — премьер-министр.

У 
     Йовери Мусевени (1986) — президент, Аполо Нсибамби (1999) || Амама Мбабази (2011) — премьер-министр.
     Виктор Янукович (2010) — президент, Николай Азаров (2010) — премьер-министр.
     Ислам Каримов (1990) — президент, Шавкат Мирзияев (2003) — премьер-министр.
     Хосе Мухика (2010) — президент.

Ф 
     Иммануил Мори (2007) — президент.
     Эпели Наилатикау (2009) — президент, Фрэнк Мбаинимарама (2007) — премьер-министр.
     Бенигно Акино (2010) — президент.
      Тарья Халонен (2000) — президент,  Мари Кивиниеми (2010) || Юрки Катайнен (2011) — премьер-министр.
     Николя Саркози (2007) — президент, Франсуа Фийон (2007) — премьер-министр.

Х 
     Иво Йосипович (2010) — президент,  Ядранка Косор (2009) || Зоран Миланович (2011) — премьер-министр.

Ц 
     Франсуа Бозизе (2003) — президент, Фостен-Арканж Туадера (2008) — премьер-министр.

Ч 
     Идрис Деби (1990) — президент, Эммануэль Надингар (2010)— премьер-министр.
     Филип Вуянович (2006) — президент, Игор Лукшич (2010) — премьер-министр.
     Вацлав Клаус (2003) — президент, Петр Нечас (2010) — премьер-министр.
     Себастьян Пиньера (2010) — президент.

Ш 
      Мишлин Кальми-Ре (2011) — президент,   Эвелине Видмер-Шлумпф (2011) — вице-президент.
     Карл XVI Густав (1973) — король, Йон Фредрик Райнфельдт (2006) — премьер-министр.
     Махинда Раджапаксе (2005) — президент, Дисанаяка Мудиянселаге Джаяратне (2010) — премьер-министр.

Э 
     Рафаэль Корреа (2006) — президент.
     Теодоро Обианг Нгема Мбасого (1979) — президент, Игнасио Милам Танг (2008) — премьер-министр.
     Исайя Афеворк (1993) — президент.
     Тоомас Хендрик Ильвес (2006) — президент, Андрус Ансип (2005) — премьер-министр.
     Гырма Уольде-Гиоргис Лука (2001) — президент, Мелес Зенауи (1995) — премьер-министр.

Ю 
     Джейкоб Зума (2009) — президент.
     Салва Киир (2011) — президент.

Я 
      Елизавета II (1962) — королева, Патрик Аллен (2009) — генерал-губернатор, Брюс Голдинг (2007) || Эндрю Холнесс (2011) — премьер-министр.
     Акихито (1989) — император, Наото Кан (2010) || Ёсихико Нода (2011) — премьер-министр.

Непризнанные большинством государства 
     Сергей Багапш (2005) || Александр Анкваб (2011) — президент, Сергей Шамба (2010) || Леонид Лакербая (2011) — премьер-министр.
     Якуп Красничи (2010) || Бехджет Пацолли (2011) || Якуп Красничи (2011) ||  Атифете Яхьяга (2011) — президент, Хашим Тачи (2008) — премьер-министр.
     Ма Инцзю (2008) — президент, У Дуньи (2009) — премьер-министр.
     Бако Саакян (2007) — президент, Араик Арутюнян (2007) — премьер-министр.
     Игорь Смирнов (1991) || Евгений Шевчук (2011) — президент.
     Мухаммед Абдельазиз (1976) — президент, Абделькадер Талеб Умар (2003) — премьер-министр.
     Дервиш Эроглу (2010) — президент, Дервиш Эроглу (2009) || Ирсен Кючюк (2010) — премьер-министр.
     Дахир Риял Кахин (2002) || Ахмед Силаньо (2010) — президент.
     Махмуд Аббас (2005) — глава, Салям Файяд (2007) — премьер-министр.
     Эдуард Кокойты (2001) || Вадим Бровцев (2011) — президент, Вадим Бровцев (2009) — премьер-министр.

Примечания 

2011
2011 год